Le terme « jute » peut désigner :

Des espèces de plantes de la famille des Malvaceae 
 le jute  ou jute blanc, Corchorus capsularis,
 le jute rouge ou tossa, Corchorus olitorius,
 le jute de Chine, Abutilon theophrasti,
 le jute de Java, Hibiscus cannabinus,

 le jute du Siam, Hibiscus cannabinus.

Par métonymie, des produits dérivés du jute 

 les fibres de jute (issues principalement de Corchorus capsularis),
 la toile de jute, étoffe de fibres de jute.

Autres 

 Le jute, langue éteinte autrefois parlée dans le Jutland,
 Les Jutes, peuple germanique.